Грегори Пи «Грег» Гибсон (); ) — американский борец вольного и греко-римского стилей и самбист, призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира, чемпион Панамериканских игр, обладатель Кубка мира, трёхкратный (1977, 1983, 1985) чемпион США по вольной борьбе, двукратный (1982, 1985) чемпион США по греко-римской борьбе, чемпион мира по самбо (1982).

Биография 
Во время обучения в старшей школе в Реддинге и с 1972 года в Университете Орегона успешно выступал за команду университета в соревнованиях, проводимых под эгидой NCAA как по борьбе (двукратный чемпион страны по версии NCAA), так и по американскому футболу. После окончания университета два года играл в футбол как профессионал за Сиэтл Сихокс и Филадельфия Иглз. Недолгое время работал пожарным.

В 1977 году поступил на службу в Корпус морской пехоты США (в учебном лагере морской пехоты в Сан-Диего побил рекорд прохождения полосы препятствий) и с этого времени занимался только борьбой, в этом же году став чемпионом США. В 1980 году завоевал Кубок мира по вольной борьбе, в 1981 году был вторым на розыгрыше Кубка мира и остался четвёртым на чемпионате мира по греко-римской борьбе, и стал серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе. В 1982 году был вторым на розыгрыше Кубка мира и третьим на чемпионате мира по вольной борьбе, третьим на розыгрыше Кубка мира по греко-римской борьбе и чемпионом мира по самбо. В 1983 году стал чемпионом Панамериканских игр по вольной борьбе, был серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе, а на чемпионате мира среди военнослужащих стал чемпионом как по вольной, так и по греко-римской борьбе, а также ещё и по самбо. В 1984 году стал вторым на розыгрыше Кубка мира по вольной борьбе.

На Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе боролся по греко-римской борьбе в тяжёлом весе (до 100 килограммов). Регламент турнира оставался прежним, с начислением штрафных баллов. Участники турнира, числом в 8 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. Когда в каждой группе определялись три борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений), они разыгрывали между собой места в группе. Затем победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места, занявшие третье место — за пятое-шестое места.

Грег Гибсон в своей группе сумел финишировать первым, а в финальной схватке без вариантов проиграл бронзовому призёру предыдущей олимпиады румыну Василе Андрею.

В 1985 году стал серебряным призёром турнира World Super Championship и завоевал Кубок мира по греко-римской борьбе. В 1987 году, участвуя в отборочных соревнованиях к олимпийским играм, получил разрыв связок колена, надеялся восстановиться, однако не успел.

В 1988 году оставил активную спортивную карьеру, после чего в звании мастер-сержанта стал тренером Корпуса морской пехоты на базе Куантико. В 1990 году был направлен в Саудовскую Аравию, где проходил службу в реабилитационном центре.

Коронным приёмом Грега Гибсона являлся переворот в партере с захватом за туловище.

Член национального Зала Славы борьбы (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 ВнутриСамбо: Гибсон Грегори

Игроки в американский футбол США
Борцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по самбо
Борцы тяжёлого веса
Игроки «Сиэтл Сихокс»
Игроки «Филадельфия Иглз»
Персоналии:Корпус морской пехоты США
Спортсмены нескольких видов спорта